Большенеклиновское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Большая Неклиновка.

Административное устройство 
В состав Большенеклиновского сельского поселения входят:
 село Большая Неклиновка;
 хутор Бутенки;
 хутор Едуш;
 хутор Жатва;
 хутор Золотьки;
 хутор Кунделекино;
 село Малая Неклиновка;
 село Отрадное;
 хутор Палий;
 хутор Пименово;
 хутор Прядки;
 хутор Раскиты;
 хутор Семаки.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района